Maria Cristina de França (1606-1663), princesa francesa, duquessa consort de Savoia i regent del ducat
 Maria Cristina d'Àustria (duquessa de Teschen) (1742-1798), Arxiduquessa d'Àustria i princesa d'Hongria i de Bohèmia
 Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (reina de Sardenya) (1779 - 1849), reina de Sardenya
 Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (reina d'Espanya) (1808 - 1878), regent d'Espanya (1833 - 1840)
 Maria Cristina de Savoia (1812-1836), reina de Dues Sicílies 
 Maria Cristina d'Habsburg-Lorena (1858-1929), segona esposa del rei Alfons XII, regent d'Espanya del 1885 al 1902 
 Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (arxiduquessa d'Àustria-Toscana) (1877 - 1947)
 Maria Cristina d'Espanya, diversos personatges